Крайчек () — чешская фамилия. Известные носители:
 Крайчек, Лукаш (род. 1983) — чешский хоккеист.
 Крайчек, Михаэлла (род. 1989) — голландская теннисистка чешского происхождения.
 Крайчек, Остин (род. 1990) — американский теннисист.
 Крайчек, Рихард (род. 1971) — голландский теннисист.
 Крайчек, Алекс — персонаж телесериала «Секретные материалы».